Krčevina je lahko:

Naselje v Sloveniji 

 Krčevina - Občina Ormož
 Krčevina pri Vurbergu - Mestna občina Ptuj

Naselje na Hrvaškem 

 Krčevina - Občina Đurđenovac
 Čujića Krčevina - Občina Plitvička jezera